Álvaro Mejía puede referirse a:

 Álvaro Enrique Mejía Flórez (1940-2021), atleta colombiano;
 Álvaro Mejía Castrillón (Mejía) (1967-), ciclista colombiano; o
 Álvaro Mejía Pérez (1982-), futbolista español.